Eichmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Eichmeyer (* 2000), deutsche Basketballspielerin
 Hansjörg Eichmeyer (1940–2019), österreichischer Theologe
 Helmut Eichmeyer (1926–2013), deutscher Montanwissenschaftler
 Hermann Eichmeyer (1864–1928), deutscher Industrieller

Siehe auch:

 Aichmair
 Eichmeier